Аллсвенскан 1953/1954 () — 30-й сезон чемпионата Швеции по футболу. Он начался 2 августа 1953 года и закончился 30 мая 1954 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Швеции на rsssf.com

1953/1954
Швеция
Спорт в Швеции в 1954 году
Футбол в Европе в 1954 году
Спорт в Швеции в 1953 году